Immobilisation bezeichnet

 Immobilisation (Medizin), das Unterbinden der Bewegung von Körperteilen nach Verletzungen 
 Immobilisierung (Biotechnologie), das Einschließen von Bakterien, Zellen oder Enzymen in einen Reaktionsraum

Siehe auch:
 Immobilisierung